Alexander Angerer ist der Name folgender Personen:

* Alexander Angerer (Politiker) (1868–1938), österreichischer Handelsminister 
 Alexander Angerer (Basketballspieler) (* 1996), deutscher Basketballspieler